Тритантехм — мужское имя. Известные носители:
 Тритантехм — двоюродный брат Ксеркса I, персидский военачальник V века до н. э.
 Тритантехм — руководитель восстания против Дария I в VI веке до н. э.